И́нгрид Ла́рсен (; 1 июля 1909 — 25 февраля 1990) — датская шахматистка, международный мастер среди женщин (1950).

17-кратная чемпионка Дании (1936, 1937, 1938, 1939, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1956, 1957, 1960, 1965, 1969 и 1983 гг.).

В составе сборной Дании участница шести шахматных олимпиад (1957, 1966, 1969, 1976, 1978, 1980 гг.; дважды играла на 1-й доске).

Трижды участвовала в турнирах за звание чемпионки мира по шахматам (1937 г. — 21—22-е места, 1939 г. — 11-e место и 1949 / 1950 гг. — 15-е место).

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании